Хорнтаун има више значења:
 Хорнтаун (Вирџинија)
 Хорнтаун (Оклахома)